Ženská čtyřhra Copa Colsanitas 2022 probíhala v první polovině dubna 2022. Do deblové soutěže bogotského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájkyněmi titulu byly Francouzka Elixane Lechemiová s Američankou Ingrid Neelovou, které na úvod podlehly Jihoameričankám Osoriové s Haddad Maiovou.

Vítězem se stal australsko-indonéský pár Astra Sharmaová a Aldila Sutjiadiová, který ve finále zdolal americko-britskou dvojici Emina Bektasová a Tara Mooreová. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 6–4 rozhodl až supertiebreak nejtěsnějším poměrem míčů [11–9]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Sharmaová na okruhu WTA Tour vybojovala třetí deblový titul, jímž navázala na bogotský triumf z roku 2019. Pro Sutjiadiovou to bylo první takové turnajové vítězství, kterým se stala první indonéskou šampionkou turnaje WTA od trofeje Angelique Widjajaové na Bali Open 2003.

Tara Mooreová byla po finále pozitivně testována na doping, když vzorek A obsahoval metabolity zakázaného nandrolonu a boldenonu. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu ji dočasně pozastavila účast na okruzích, čímž nestartovala ve Wimbledonu 2022.

Nasazení párů 

  Natela Dzalamidzeová /  Sabrina Santamariová (čtvrtfinále)
  Irina Baraová /  Jekatěrine Gorgodzeová (čtvrtfinále)
  Kaitlyn Christianová /  Lidzija Marozavová (1. kolo)
  Elixane Lechemiová /  Ingrid Neeovál (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Copa Colsanitas
WTA Tour 2022
Sport v Kolumbii v roce 2022